Le Cachou est une substance tirée d'une variété d'acacia, elle-même appelée acacia à cachou ou catechu ou simplement cachou.
 Cette substance astringente est le seul cachou à avoir un usage dans la pharmacopée occidentale en tant que  cachou officinal.
 Cette substance sert également comme teinture brun-rouge, notamment pour les voiles des navires (aujourd'hui vieux gréements, voir Voile).
 Le terme cachou s'utilise pour désigner diverses couleurs.

Le terme cachou peut également désigner :

 une pastille de bonbon pour alléger l'haleine (par exemple, pour les fumeurs). Le plus célèbre est le très ancien cachou Lajaunie.
 une gomme extraite de la noix d'arec (Areca catechu), utilisée traditionnellement comme stimulant.
 Cachou est un ours des Pyrénées, fils de Plume et de Balou, né en 2015. Il a été retrouvé mort le 9 avril 2020.

Pseudonyme 

 Cachou, pseudonyme de l'actrice Anne-Charlotte Pontabry, née en 1973.

Notes et références